North Island oder Nordinsel ist der Name folgender Inseln:

 Nordinsel (Neuseeland), engl. „North Island“, nördliche Hauptinseln von Neuseeland
 North Island (Southland), Insel der Inselgruppe Titi/Muttonbird Islands, Neuseeland
 North Island (Houtman-Abrolhos), australische Insel
 North Island (Seychellen), Insel der Seychellen
 North Island (African Banks), Insel der Seychellen-Insel
 North Island (Bonvouloir-Inseln), Insel im Louisiade-Archipel von Papua-Neuguinea
 North Island, anderer Name von Narage, eine der Vitu-Inseln, zu Papua-Neuguinea gehörend 
 North Island, der Cargados-Carajos-Inseln, Mauritius
 North Island (Turkana-See), Insel im Turkana-See, Kenia
 North Island (Northern Territory), Insel in Australien
Sewerny-Insel, die nördliche Insel von Nowaja Semlja, Russland 

in den Vereinigten Staaten:

 North Island (Aleuten), Alaska

 North Island (Florida)
 North Island (Hawaii)
 North Island (Kalifornien)
 North Island (Louisiana)
 North Island (Huron County, Michigan)
 North Island (St. Clair County, Michigan)
 North Island (Oklahoma)
 North Island (Oregon)
 North Island (South Carolina)
Siehe auch:
 Nordinseln